Свети Антоний може да се отнася за:
 Антоний Велики (251 – 356), египетски монах
 Свети Антоний (Египет), манастир в Египет
 Сант Антонио (Падуа), църква в Италия